Antwerp (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Antwerp (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Royal Antwerp Football Club, club de futbol de Bèlgica de la ciutat d'Anvers a Flandes.